Името Петър Бояджиев носят:

 Петър Бояджиев (1883 – 1961) – български композитор и музикален педагог
 Петър Бояджиев (р. 1938) – български лекар и министър на здравеопазването
 Петър Бояджиев (р. 3 юли 1941) – политически емигрант по времето на тоталитарния режим в България и кандидат за министър-председател през 1992 г.
 Петър Бояджиев (1886 – 1971) – български фармацевт от Македония

Бележки